IHO ist die Abkürzung für

 International Hydrographic Organization, internationale Organisation zur Seevermessung
 Institute of Human Origins, interdisziplinäres Forschungszentrum zur Stammesgeschichte des Menschen

Abkürzung